Miguel Busquet, un footballeur chilien du  ;
 Pierre Robert Marie Joseph Isambart Busquet de Caumont (1903-1978), général français ;
Raoul Busquet, un historien français du même siècle ;
Raymond Busquet (1926-1979), poète français et occitan.
Patronyme hispanique